Johan Danielsson kan syfta på:

 Johan Danielsson (journalist) (1863–1934), journalist och författare
 Johan Danielsson (politiker) (född 1982), socialdemokratisk politiker, Sveriges bostadsminister

Se även 
 Johan Danielson, järnvägsbyggare